Die Divizia A 1966/67 war die 29. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. August 1966 und endete am 11. Juni 1967. Von Anfang Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erstmals Rapid Bukarest.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Rapid Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1967/68
 Petrolul Ploiești – Teilnehmer am Messepokal 1967/68
 Dinamo Pitești – Teilnehmer am Messepokal 1967/68
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1967/68

Absteiger in die Divizia B 
CSMS Iași, Politehnica Timișoara

Aufsteiger in die Divizia A 
Dinamo Bacău, AS Armata Târgu Mureș

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1966/67 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1966/67 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1966/67
Liga-1-Saison